Klönschnack (von norddeutsch: klönen) steht für:
 Klönschnack, gemütliche Plauderei
 Klönschnack (NDR), 1978 erstmals ausgestrahlte Radiosendung des NDR in plattdeutscher Sprache, Vorläuferin der Talkshow Talk op Platt; zudem Name eines im August 2016 bei NDR Plus gestarteten Gesprächsformats in hochdeutscher Sprache
 Klönschnack (Hannover), Skulptur des Bildhauers Fidelis Bentele in Hannover, Stadtteil Kirchrode